Раста:

 Раста (религия) — растафарианство, монотеистическая авраамическая религия. 
 Раста — растаманы, адепты растафарианства. 
 Раста (река) — река в Могилёвской области.
 Раста (косичка) — это волос в виде косички.